Jacques Loysel peut désigner :
 Jacques Loysel (1867-1925), un sculpteur français ;
 Jacques Loysel, connu sous le nom de Père Avis, un religieux et prédicateur français.